Fontaine Bartholdi à Lyon
 Fontaine Bartholdi de Washington (district de Columbia)
 Fontaine Bartholdi (Reims) à Reims, voir :Commons:Category:Bartholdi Fountain (Reims).